Un dimoni com a ens sobrenatural.
 Un dimoni informàtic.
 L'espurna o petit punt de llum que pujava quan hom atiava el foc en les antigues cuines de carbó o fusta.

Vegeu també: Diable.